Методист — походить від терміну «методика», це викладач із відповідною кваліфікацією та педагогічним досвідом. Фахівець із методики якого-небудь предмету, часто викладання. Точніше, спеціаліст, котрий розробляє і розповсюджує найкращі методи викладання та виховання.

Інше значення:
 Формальний метод (значення)
 Методист (Методизм) — протестантська метода сповідування релігії в християнській секті. Головним чином це явище набуло поширення у США й Великій Британії, котрі вимагають методично послідовного дотримання релігійних приписів.

Примітки 

Багатозначні терміни